Det finns två personer med namnet Henrik Lundström:

 Henrik Lundström (handbollsspelare) (född 1979)
 Henrik Lundström (skådespelare) (född 1983)